Городнюк Іван Володимирович (1984–2014) — Герой України, учасник Євромайдану. 
 Городнюк Наталія Андріївна — український літературознавець, письменниця.

Українські прізвища
Прізвища на -нюк